

Кіково — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Кіково — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства